Autostrada A42 (Niemcy)
 Autostrada A42 (Portugalia)